Санкт-Галленкирх () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц.  . Официальный код  —  80120.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Арно Зальцман (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга